Unzsa –	folyó Oroszországban, a Volga mellékfolyója.
 Unzsa – folyó Oroszországban, az Oka mellékfolyója.
 Unzsa – folyó Oroszországban, a Pizsma mellékfolyója.